skrętność – w fizyce cząstek elementarnych termin ten przedstawia moment pędu skierowany w kierunku ruchu
 skrętność kartezjańskiego układu współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej